Рот-Вайс або Рот Вайс () назва німецьких футбольних клубів:

 «Рот Вайс» — футбольний клуб з Алена.
 «Рот-Вайс» — футбольний клуб з Ерфурта.
 «Рот-Вайс» — футбольний клуб з Ессена.
 «Рот-Вайс» — футбольний клуб з Обергаузена.